Il singolare del South African Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jakob Hlasek era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Christo van Rensburg ha battuto in finale 6–4, 7–6, 6–3 Paul Chamberlin.

Teste di serie

  Jay Berger (secondo turno)
  Kevin Curren (secondo turno)
  Christo van Rensburg (campione)
  Paolo Canè (primo turno)

 Amos Mansdorf (primo turno) 
n/a
 Todd Witsken (primo turno) 
 Scott Davis (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1989